О-Барко-де-Вальдеоррас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 86,1 км². Население 14134 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 112 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de discusión acerca de A Rúa de Valdeorrras y su comarca 

Муниципалитеты Оренсе